Fleur de Lys is een alternatieve spellingswijze van Fleur de lis, een heraldisch symbool. Fleur de Lys kan ook verwijzen naar:

Fleur de Lys (Canada), een plaats in de Canadese provincie Newfoundland en Labrador
The Fleur de Lys, een Britse psychedelische rockband uit de jaren 1960